: 
 
 Johnsonville (Caroline du Sud)
 Johnsonville (Illinois)
 Johnsonville (Indiana)
  (Minnesota)
 New Johnsonville (Tennessee)
  
 

Homonymie de localités aux États-Unis